Faith Yokas (née Mitchell) est un personnage  de fiction de la série New York 911 incarnée par Molly Price.

Biographie 
Elle fait équipe avec l'officier Maurice « Bosco » Boscorelli, incarné par Jason Wiles. Lui et cette dernière se connaissent depuis l'Académie de Police. Même si ce dernier l'exaspère, elle est néanmoins amie avec Bosco. De sa vie privée, on sait qu'elle est mariée à Fred (incarné par Chris Bauer) et mère de deux enfants : Emily et Charlie. Les fins de mois sont difficiles. On sait que son père est alcoolique et qu'elle a un frère.

Malheureusement, Fred est un alcoolique, et après un incident, Faith l'interpelle, le laissant cuver en prison, car elle n'a pas payé la caution. Quand il est rentré, Faith le chasse du domicile, un appartement qui est celui dans lequel elle a grandi.

Un jour, elle apprend qu'elle est enceinte et met un moment avant de l'annoncer à son mari car elle hésitait à garder le bébé. Dans l'épisode Une décision sans appel (2-02), Faith se fait taper sur le ventre avec une barre de fer. Elle déclare alors qu'elle a perdu le bébé, alors que juste après, elle va se faire avorter.

Au début de la saison 3, la policière se fait opérer et se fait enlever une grosseur maligne sous un sein. Elle passe l'examen de sergent dans l'épisode En chute libre (3-16).

Au début de la saison 4, son époux Fred est victime d'une crise cardiaque et va rester un long moment hospitalisé. 

Dans l'épisode Dommages collatéraux- saison 4, on apprend qu'elle a décidé d'entrer dans la police pour avoir son indépendance et pouvoir quitter Fred, qui était alcoolique.

Faith est grièvement blessé par balle dans Le Prix de la noblesse (4-22) par le sergent Maritza Cruz (incarnée par Tia Texada) lors d'une affaire. La balle s'est logée près de sa colonne vertébrale, elle n'a pas été retirée (Vérité et mensonges 5-01). Elle est un long moment paralysée.

Malgré ses douleurs encore présentes, le service médical l'a déclarée apte au travail. Faith reprend du service dans Plus jamais ça (5-15). Elle voulait faire équipe avec Bosco et est surprise de voir que celui-ci n'a pas demandé à leur chef de les remettre ensemble.
Elle reprend son service avec Bosco dans leur voiture la 55 David dans Affaires de famille. La reprise de son service avec son ancien partenaire n'est pas du tout au goût de son mari Fred.

Au début de la saison 6, Yokas, très marquée par les blessures faites à Bosco, à la suite de la fusillade à l'hôpital, décide de se venger. Elle abat Donald Mann, le responsable de la fusillade à l'hôpital. 

Cruz la couvre en faisant passer le meurtre pour une légitime défense : Yokas a tiré pour sauver la vie de Cruz. Dans le même temps, Yokas apprend que Fred demande le divorce. On annonce à Yokas qu'elle obtient un poste d'inspecteur pour conduite méritoire, notamment pour avoir "sauvé" Cruz.

Faith fait sa première enquête en tant d'inspectrice dans Obsession (6-04). Mais au moment où les affaires internes veulent coincer Cruz pour le meurtre de Mann, Yokas, interrogée, alors qu'elle était au procès pour son divorce et escortée par deux flics des affaires internes, demande l'immunité totale auprès du procureur.

Elle parle au capitaine Finney, chef des Affaires internes et lui annonce que c'est elle qui a tué Mann pour venger Bosco. Pour cela, elle évite à Cruz de rester en prison.

Elle travaille désormais en civil, son partenaire le lieutenant John Miller (incarné par Aidan Quinn) dans Le Chasseur chassé et Les Plus grands enquêteurs du monde (6-05 et 6-06).

Faith doute des capacités de Bosco après qu'il a accidentellement tiré sur Sasha Monroe (incarnée par Nia Long) dans l'épisode Dans la ligne de tir (6-18). 
Elle le dénonce au lieutenant Swersky (incarné par Joe Lisi) pour tricherie lors de son examen de tir. Elle se rendra compte de son erreur lorsque Bosco sauve la vie d'Emily.

Dans le dernier épisode Adieu Camelot ("Goodbye to Camelot" 6.22), Faith est mutée au grand banditisme. Elle va emménager avec Miller.

Source 

Personnage de New York 911

en:List of Third Watch characters#Faith Yokas